Memel je lahko:
 nemško ime za mesto Klajpeda
 nemško ime za reko Nemen